Це список діючих та ліквідованих автомобільних виробників Канади.

Acadian (1961–1971)
Acme (1910–1911)
Allard (1999-теперішній час)
Amherst (1912)
Asüna (1992–1995)
Barrie (1919–1920)
Bell (1917–1918)
Bourassa (1926)
Bricklin (1974–1975)
Brintnell (1912)
Brock (1921)
Brockville (1911–1915)
Brooks (1923–1926)
Canadian (1921)
Canadian Motor (1900–1902)
Case (1907–1909)
Chatham (1907–1908)
Clinton (1911–1912)
Colonial (1922)
Comet (1907–1909)
Conquest Vehicle Incorporated
Crow (1915–1918)
Danduran & Jennings (1895)
Dart (1914)
Davis (1924)
Detroit-Chatham (1911–1912)
Diamond Arrow (1909–1912)
Dominion (1911)
Dominion (1914)
Duplex (1907–1909)
Enterra (1987)
Fisher (1914–1915)
Forster (1920–1922)
Frontenac (1931–1933)
Frontenac (1959–1960)
Galt (1911–1912)
Galt (1913–1915)
Gareau (1910)
Gray-Dort (1915–1925)
Guy (1911)
Harding (1911–1912)
Jules 30 (1911–1912)
Kennedy (1909–1912)
Leroy (1899–1907)
Lethbridge (1908–1909)
HTT Automobile
London Six (1922–1924)
Manic GT (1969–1971)
Marathon (1976–1981)
McKay (1911–1914)
McLaughlin (1908–1922)
McLaughlin Buick (1923–1942)
Menard (1908–1910)
Meteor (1949–1976)
Monarch (1946–1961)
Moose Jaw Standard (1916–1918)
National
Oxford (1913–1915)
Palm (1918–1919)
Peck (1913)
Publix (1947–1948)
Queen (1901–1903)
Regal (1914–1917)
Roberts Six (1921)
Royal Six (1921)
Roshel
Russell (1905–1916)
Russell-Knight (1910–1915)
Sager (1910)
Sellew-Royce (1911)
Still (1899–1903)
Studebaker (1963–1966)
Timmis (1968-теперішній час)
Tudhope (1906–1913)
Tudpole
Two-in-One
Winnipeg (1921)
Wright (1929)
ZENN Motor Company (2006–2010)

Посилання 
 Автопром Канади 

Автобудівні підприємства за країною
Списки:Канада